Łopusze – wieś w województwie podlaskim
 Łopusze – góra w Beskidzie Wyspowym